Chris van Geel (kunstenaar) (1891-1969), Nederlands tekenaar en ontwerper
 Chr.J. van Geel (1917-1974), Nederlands dichter en tekenaar